Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op maandag, zoals 1996 en 2024.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een maandag begint:

Kalender, Schrikkel 1